Tonny Emilio Trindade de Vilhena (Maassluis, 1995. január 3. –) holland válogatott labdarúgó, az RCD Espanyol játékosa kölcsönben az orosz FK Krasznodar csapatától.

2012 januárjában debütált a VVV-Venlo ellen. Angolai és holland származású, apja angolai, anyja holland származású.

Tagja volt a 2011-es U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságot megnyerő korosztályos válogatottnak, a torna gólkirálya is lett 3 góllal. A 2012-es U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságot megnyerő válogatottnak is tagja volt. A döntőben a németek elleni tizenegyespárbajban az ötödik egyben utolsó büntetőt berúgta.

Statisztika 

|-
|2011–12||rowspan="2"|Feyenoord||rowspan="2"|Eredivisie||7||0||0||0||0||0||7||0
|-
|2012–13||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
7||0||0||0||0||0||7||0
      7||0||0||0||0||0||7||0
|}

Sikerei, díjai

Klub 
Feyenoord
Eredivisie: 2016–17
Holland kupa: 2015–16, 2017–18
Holland szuperkupa: 2017, 2018

Válogatott 
Hollandia U17
U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság győztes: 2011, 2012

Egyéni 
 2012-es U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság gólkirálya

Külső hivatkozások 
Profilja a uefa.com-on
Profilja a fifa.com-on

Jegyzetek 

Holland labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1995-ben született személyek
A Feyenoord labdarúgói
Az FK Krasznodar labdarúgói
Az Espanyol labdarúgói
Az Eredivisie labdarúgói
A Premjer Liga labdarúgói
A La Liga labdarúgói
Holland bajnok labdarúgók
Élő személyek